Max Weber Sr. – avvocato e politico tedesco (1836-1897)
Max Weber – economista e sociologo tedesco, figlio di Max Weber Sr. (1864-1920)
Max Weber – pittore e poeta (1881-1961)
Max Weber – politico svizzero (1897-1974)